Tremellomycetes är en klass av svampar. Tremellomycetes ingår i divisionen basidiesvampar och riket svampar.

Källor

Basidiesvampar
Tremellomycetes